Edward Motale (Mamelodi, 29 de julho de 1966) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como defensor.

Carreira 
Edward Motale se profissionalizou no 	Dynamos.

Seleção 
Edward Motale integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Nações Africanas de 1996, sendo campeão.

Títulos 
 África do Sul
Copa das Nações Africanas: 1996

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996